Arabella diversimaxillata är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Gazdzicki 1978. Arabella diversimaxillata ingår i släktet Arabella och familjen Oenonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
diversimaxillata